Csehország
Stříbrnice, település a Přerovi járásban
Stříbrnice, település az Uherské Hradiště-i járásban